Castel San Pietro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castel San Pietro (ort i Italien), Lazio, Provincia di Rieti,

Schweiz 

 Castel San Pietro, Ticino, ort och kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar